Bouthier peut désigner :
 Adrien Bouthier (1922-2019), résistant français, Juste parmi les nations ;
 Alain Bouthier (1939-2020), universitaire français ;
 Anthony Bouthier (1992-), joueur français de rugby à XV ;
 Bernard Bouthier (1944-), producteur français ;
 Christian Bouthier (1955-2002), conseiller municipal de Nanterre assassiné lors de la tuerie de Nanterre ;
 Claude Eugène Bouthier (1794-1864), homme politique français ;
 Jacques Bouthier (1947-), homme d'affaires français ;
 Jerry Bouthier (19?-), DJ et producteur français ;
 Mathieu Bouthier (1977-), DJ et producteur français ;
 Tom Bouthier (1971-1998), DJ français.

Voir aussi 
 Jean-Claude Bouttier (1944-2019), boxeur français ;
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français